'A Chiena – tradizione popolare campana
 Pizza chiena – piatto italiano tradizionale di Basilicata e Campania